Chas kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Chas, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Indien 

 Chās, ort, Jharkhand, Bokaro, 

Robotskapade Indienförgreningar